Rybička může být:
 malá ryba (zdrobnělina)
 rybička (nůž) – typ kapesního zavíracího nože
 Rybička (příjmení) – české příjmení
 rybička (skok) – styl skoku do vody